Собичский сельский совет () — входит в состав
Шосткинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Собич
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Собич 
 с. Лесное

Примечания